Sainte-Colombe steht für:
 Abtei Sainte-Colombe in Sens, Frankreich
 Sainte-Colombe, Grotte in Undervelier, Schweiz, siehe Undervelier #Geschichte

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Colombe (Hautes-Alpes), Département Hautes-Alpes
 Sainte-Colombe (Charente), Département Charente
 Sainte-Colombe (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Sainte-Colombe (Doubs), Département Doubs
 Sainte-Colombe (Gironde), Département Gironde
 Sainte-Colombe (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Sainte-Colombe (Landes), Département Landes
 Sainte-Colombe (Lot), Département Lot
 Sainte-Colombe (Manche), Département Manche
 Sainte-Colombe (Rhône), Département Rhône
 Sainte-Colombe (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Sainte-Colombe (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne
 Sainte-Colombe (Yonne), Département Yonne
 Sainte-Colombe-de-Duras, Département Lot-et-Garonne
 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Département Pyrénées-Orientales
 Sainte-Colombe-de-Peyre, Département Lozère
 Sainte-Colombe-des-Bois, Département Nièvre
 Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Département Lot-et-Garonne
 Sainte-Colombe-en-Auxois, Département Côte-d’Or
 Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Département Lot-et-Garonne
 Sainte-Colombe-la-Commanderie, Département Eure
 Sainte-Colombe-près-Vernon, Département Eure
 Sainte-Colombe-sur-Gand, Département Loire
 Sainte-Colombe-sur-Guette, Département Aude
 Sainte-Colombe-sur-l’Hers, Département Aude
 Sainte-Colombe-sur-Loing, Département Yonne
 Sainte-Colombe-sur-Seine, Département Côte-d’Or
 Cons-Sainte-Colombe,  Département Haute-Savoie

Personen:
 Monsieur de Sainte-Colombe (um 1640–1690/1700), französischer Musiker und Komponist
 Monsieur de Sainte-Colombe (der Jüngere) (um 1660–um 1720), französischer Musiker und Komponist